Труд — наполеглива, старанна праця людини
 Труд — праця, що вимагає великої затрати фізичної або розумової енергії
 Труд — наслідок діяльності, праці; твір, витвір
 «Труд» — українська російськомовна газета 1881—1882 років

Труд — селище, Ічалківський район, Мордовія
 Труд — село, Промишленнівський округ, Кемеровська область
 Труд — селище, Топчихинський район, Алтайський край

Труд — село в Україні, Скадовському районі Херсонської області

 Труд Андрій Іванович (1921—1999) — радянський льотчик-винищувач, Герой Радянського Союзу

Примітки